Ко́вельська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Ковель.

 Ковельська вулиця — вулиця в місті Володимир.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Ківерці.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Коростень.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Костянтинівка.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Сарни.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Сокиряни.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Ковельська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці